Чемпіонат Гібралтару з футболу 2021—2022 — 123-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. Формат чемпіонату буде таким самим, як і в двох попередніх.  Титул здобув Лінкольн Ред Імпс.

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Результати матчів

Втішний раунд

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Футбольної асоціації Гібралтару 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 

2022
Гібралтар
Гібралтар
2021 у європейському спорті
2022 у європейському спорті